Het WTA-tennistoernooi van Dalian (officieel Dalian Women's Tennis Open) van 2016 vond plaats van dinsdag 6 tot en met zondag 11 september 2016 in de Chinese havenstad Dalian. Het was de tweede editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-banen.

Enkelspel 
Titelhoudster Zheng Saisai was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Wang Qiang bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitgeschakeld door Grace Min.

Het negende reekshoofd, Kristýna Plíšková uit Tsjechië, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als zevende geplaatste Japanse Misa Eguchi in drie sets – Eguchi moest bij een 5–2-voorsprong in de beslissende set opgeven, wegens een knieblessure. Plíšková wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toernooi op haar naam te schrijven. Zij won US$ 20.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Zhang Kailin en Zheng Saisai had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Zhang was als derde geplaatst (samen met Han Xinyun) maar moest zich voor aanvang van het dubbelspeltoernooi afmelden vanwege een enkelblessure die zij had opgelopen tijdens de eerste ronde van het enkelspeltoernooi.

Het eerste reekshoofd, Nicole Melichar en Alicja Rosolska, bereikte de tweede ronde.

Het ongeplaatste duo Lee Ya-hsuan en Kotomi Takahata won het toernooi. Zij versloegen in de finale het eveneens ongeplaatste koppel Nicha Lertpitaksinchai en Jessy Rompies in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Japanse Takahata had daarnaast al een eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; de Taiwanese Lee geen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Dalian 2016
Dalian